El apellido Favre es lingüísticamente francés y puede referirse a las siguientes personas de la francofonía:

 Jules Favre (1809 - 1880), político republicano francés.
 Louis Favre (1822 - 1904), suizo multifacético.
 Jules Favre (1882 - 1959), botánico suizo.
 Gilbert Favre (1936 - 1998), antropólogo suizo, pareja de la chilena Violeta Parra.
 Brett Favre (1969), retirado jugador de fútbol americano estadounidense.